Frettholz ist der Name folgender Orte:

 Frettholz (Bad Salzuflen), Wohnplatz im Bad Salzufler Ortsteil Wüsten im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Frettholz (Barntrup), Wohnplatz in Barntrup im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen